Cornils ist der Nachname folgender Personen:

 Boy Cornils (* 1938), deutscher Chemiker
 Cornils (Unternehmen) Cornils GmbH in Bergen (Landkreis Celle): Stahlbau - Metallbau - Hallenbau
 Hermann Cornils (1889–1956), deutscher Bildhauer und Radierer
 Lili Cornils (?–1962), deutsche Bildhauerin, Tochter von Hermann Cornils und Frau von Lou Lichtveld
 Matthias Cornils (* 1965), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Peter Wilhelm Cornils (1793–1844), deutscher Advokat